Мишель Леви:
 Леви, Мишель (1809—1872) — французский врач, генерал медицинской службы.
 Леви, Мишель (род. 1938) — французско-бразильский социолог и философ-марксист.
 Леви, Мишель (1821—1875) — французский издатель, основатель издательства Calmann-Lévy (1836).